

Toponyme
 Bergouey, commune française des Landes :
 Bergouey, ancienne commune française des Pyrénées-Atlantiques, aujourd'hui intégrée à Bergouey-Viellenave :
 Bergouey-Arancou-Viellenave, ancienne commune des Pyrénées-Atlantiques, aujourd'hui supprimée ;
 Bergouey-Viellenave, commune française des Pyrénées-Atlantiques.

Homonymie de toponyme
Homonymie de communes et d'anciennes communes en France